Un prétendant est une personne ou un personnage aspirant à un statut donné qu'il n'a pas ou pas encore obtenu. Le mot est employé dans le registre amoureux et dans le contexte de la succession dynastique. Le terme a servi à qualifier de nombreuses personnes réelles et des personnages de fiction :

Histoire 
 Un prétendant au trône est une personne réclamant le titre de roi ou de reine dans un pays donné (voyez aussi Royauté et Monarchie).
 Les prétendants au trône de France depuis 1792 sont les personnes exprimant ou ayant exprimé une prétention à la royauté en France depuis 1792.

Religion 
 Les prétendants juifs à la messianité sont les personnes ayant affirmé être le Messie au cours de l'histoire du peuple juif.

Mythologie 

 Les prétendants de Pénélope sont les nobles d'Ithaque ayant courtisé la reine Pénélope après la disparition de son mari Ulysse. Leur évocation la plus connue se trouve dans L'Odyssée d'Homère.
Les prétendants d'Hélène sont les rois ayant courtisé la princesse spartiate Hélène mythologie Hélène, fille de Zeus et de Léda mythologie Léda. Ils sont évoqués principalement dans le Cycle troyen.

Voir aussi

Articles connexes 
 Prétention